

Радіша — річка в Словаччині, ліва притока Бебрави.
 Житна-Радиша — село в окрузі Бановці-над-Бебравою Банськобистрицького краю.

 Радіша Іліч (* 1977) — сербський футболіст, грав на позиції воротаря.